Артиновость — свойство общеалгебраических структур, для которых выполнено условие обрыва убывающих цепей для подструктур определённого типа, упорядоченных по отношению включения. Некоторые такие структуры:
 Артинова группа — группа, удовлетворяющая условию обрыва убывающих цепей для её подгрупп.
 Артиново кольцо — кольцо, которое удовлетворяет условию обрыва убывающих цепей для его идеалов.
 Артинов модуль — модуль, удовлетворяющий условию обрыва убывающих цепей для его подмодулей.
 .
 Артинов объект — объект категории, класс подобъектов которого удовлетворяет условию обрыва убывающих цепей — наиболее общее определение для подобного рода структур в рамках общей алгебры.

См. также 
 Эмиль Артин — австрийский математик, в честь которого названы подобные структуры
 Нётеровость — двойственное свойство, связанное с условием обрыва возрастающих цепей

Примечания